Eisen steht für:
 Eisen, chemisches Element

Geographische Objekte:
 Eisen (Meudt), Ortsteil von Meudt, Westerwaldkreis
 Eisen (Nohfelden), Ortsteil von Nohfelden, Landkreis St. Wendel, Saarland
 Eisen, deutscher Name von Gmina Żelazków, Gemeinde in der Woiwodschaft Großpolen, Polen

Nutzgegenstände:
 Meißel des Steinmetzes
 Schlageisen (Werkzeug)
 Schlägel und Eisen im Bergbau
 Beizeisen, Flachmeißel von Steinmetzen
 Scharriereisen, Flachmeißel zur Flächenbearbeitung
 Eisen, oberer Prägestempel bei der Hammerprägung
 Vogelfalle #Schlageisen
 Tellereisen, Raubtierfalle
 Bügeleisen, zum Glätten von Kleidung
 Golfschläger #Eisen, bestimmter Typ Golfschläger
 Schießeisen, siehe Faustfeuerwaffe

Eisen ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Eisen (* 1951), US-amerikanischer Judaist und Hochschullehrer
 Charles Eisen (1720–1778), französischer Maler, Radierer und Zeichner
 Christian Jacob Gottlob Eisen (1773–1823), deutscher Kaufmann und Kunstsammler
 Gustaf Eisen (1847–1940), schwedischer Naturforscher
 Hans Eisen (1922–2002), deutscher General
 Herman Eisen (1918–2014), US-amerikanischer Immunologe und Hochschullehrer
 Johann Georg Eisen von Schwarzenberg (1717–1779), deutsch-baltischer Geistlicher und Schriftsteller
 Karl Eisen (1873–1943), deutscher Psychiater
 Matthias Johann Eisen (1857–1934), estnischer Folklorist
 Michael Eisen (* 1967), US-amerikanischer Biologe
 Rich Eisen (* 1969), US-amerikanischer Fernsehmoderator
 Roland Eisen (* 1941), deutscher Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler
 Tripp Eisen (* 1965), US-amerikanischer Musiker
 Ute Eisen (* 1961), deutsche Theologin
 Zach Tyler Eisen (* 1993), US-amerikanischer Synchronsprecher und Schauspieler

Siehe auch:
 Schlageisen
 Eissen
 Eysen